Cantonul Verny este un canton din arondismentul Metz-Campagne, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Buchy || align="right" | 119 || align="right" | 57420 || align="right" | 57116
|-
| Cheminot || align="right" | 684 || align="right" | 57420 || align="right" | 57137
|-
| Chérisey || align="right" | 275 || align="right" | 57420 || align="right" | 57139
|-
| Chesny || align="right" | 559 || align="right" | 57245 || align="right" | 57140
|-
| Coin-lès-Cuvry || align="right" | 691 || align="right" | 57420 || align="right" | 57146
|-
| Coin-sur-Seille || align="right" | 304 || align="right" | 57420 || align="right" | 57147
|-
| Cuvry || align="right" | 801 || align="right" | 57420 || align="right" | 57162
|-
| Féy || align="right" | 627 || align="right" | 57420 || align="right" | 57212
|-
| Fleury || align="right" | 1 024 || align="right" | 57420 || align="right" | 57218
|-
| Foville || align="right" | 106 || align="right" | 57420 || align="right" | 57231
|-
| Goin || align="right" | 328 || align="right" | 57420 || align="right" | 57251
|-
| Jury || align="right" | 1 120 || align="right" | 57245 || align="right" | 57351
|-
| Liéhon || align="right" | 106 || align="right" | 57420 || align="right" | 57403
|-
| Lorry-Mardigny || align="right" | 638 || align="right" | 57420 || align="right" | 57416
|-
| Louvigny || align="right" | 857 || align="right" | 57420 || align="right" | 57422
|-
| Marieulles || align="right" | 678 || align="right" | 57420 || align="right" | 57445
|-
| Marly || align="right" | 9 829 || align="right" | 57155 || align="right" | 57447
|-
| Mécleuves || align="right" | 1 170 || align="right" | 57245 || align="right" | 57454
|-
| Moncheux || align="right" | 147 || align="right" | 57420 || align="right" | 57472
|-
| Orny || align="right" | 367 || align="right" | 57420 || align="right" | 57527
|-
| Pagny-lès-Goin || align="right" | 264 || align="right" | 57420 || align="right" | 57532
|-
| Peltre || align="right" | 1 834 || align="right" | 57245 || align="right" | 57534
|-
| Pommérieux || align="right" | 715 || align="right" | 57420 || align="right" | 57547
|-
| Pontoy || align="right" | 400 || align="right" | 57420 || align="right" | 57548
|-
| Pouilly || align="right" | 663 || align="right" | 57420 || align="right" | 57552
|-
| Pournoy-la-Chétive || align="right" | 647 || align="right" | 57420 || align="right" | 57553
|-
| Pournoy-la-Grasse || align="right" | 560 || align="right" | 57420 || align="right" | 57554
|-
| Sailly-Achâtel || align="right" | 244 || align="right" | 57420 || align="right" | 57605
|-
| Saint-Jure || align="right" | 313 || align="right" | 57420 || align="right" | 57617
|-
| Secourt || align="right" | 213 || align="right" | 57420 || align="right" | 57643
|-
| Sillegny || align="right" | 429 || align="right" | 57420 || align="right" | 57652
|-
| Silly-en-Saulnois || align="right" | 34 || align="right" | 57420 || align="right" | 57653
|-
| Solgne || align="right" | 1 092 || align="right" | 57420 || align="right" | 57655
|-
| Verny || align="right" | 1 925 || align="right" | 57420 || align="right" | 57708
|-
| Vigny || align="right" | 316 || align="right" | 57420 || align="right" | 57715
|-
| Vulmont || align="right" | 42 || align="right" | 57420 || align="right" | 57737
|}
 
 

Cantoane în Moselle